Требование:
 Требование — действие, выражающееся в настойчивой, категорической просьбе исполнить что-либо, не путать с понятием - ПРОСЬБА, так как требование обусловливается именно использованием слова ТРЕБУЮ.
 Требование — потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным (требования к продукции, требования к качеству, требования потребителя, требования к программному обеспечению и т. п.).
 Требование — документ или его раздел, документально фиксирующий потребности. Требование может быть приложением к приказу, договору, запросу и другим документам, либо являться самостоятельным указывающим, побуждающим либо информационным документом. Например, требованием называют документ — запрос органов дознания, следствия, прокуратуры и суда в информационный центр ОВД с целью получения информации о лицах, представляющих интерес.
 Требование — платёжный расчётный документ, содержащий требование кредитора (поставщика) к должнику (плательщику) об уплате определённой денежной суммы через банк.

См. также 
 Претензия